Aalborg Basketball Klub, equip de bàsquet d'Aalborg (Dinamarca)
 abk també és el codi ISO 639-3 de l'abkhaz, llengua parlada pels abkhazos, al Caucas